Watermark — termo em inglês para marca d'água
Watermark (álbum) — álbum da cantora Enya
Watermark (filme) — filme canadense

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema